

Miejscowości w Polsce 
 Kozów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Kozów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Kozów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków

Zobacz też 
 Kozowo